HMAS Swan je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Swan (D-61)
 HMAS Swan (U 74)
 HMAS Swan (DE 50)

Swan